Oxygen ("ossigeno" in lingua inglese) può riferirsi a:

Cinema 
Oxygen – film del 1970 diretto da Matjaž Klopčič
Oxygen – film del 1999 diretto da Richard Shepard

Informatica 
Oxygen – interfaccia grafica per KDE

Letteratura 
Ossigeno (Oxygen) – romanzo di Andrew Miller del 2001

Musica 
Oxygen – album delle Wild Orchid del 1998
Oxygen – singolo di Marie Serneholt del 2006
Oxygen – singolo degli Hadouken! del 2010
Oxygen – album di Baptiste Giabiconi del 2012
Oxygen: Inhale – album dei Thousand Foot Krutch del 2014

Televisione 
Oxygen – canale della NBC Universal TV Networks Distribution

Pagine correlate 
 Oxygène

Altri progetti